Miejscowości w Polsce:
 Krzynowłoga Mała
 Krzynowłoga Wielka